Nesomyrmex vannoorti  — вид мелких муравьёв рода Nesomyrmex (Formicidae) из подсемейства .

Распространение 
Южная Африка (Western Cape).

Описание 
 
Длина головы (HL) 0.620–0.698 мм; ширина головы (HW) 0.462–0.582 мм; головной индекс (CI) 75–81; длина скапуса (SL) 0.398–0.492 мм; индекс скапуса (SI) 80–93. Промезонотум без отстоящих волосков. Проподеум округлый без шипиков, но с волосками. Брюшко гладкое и блестящее. Усики 12-члениковые с булавой из 3 сегментов. Жвалы с 5 зубцами. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний четко отделен от брюшка), жало развито. Мелкие почвенные муравьи (длина около 3 мм) коричневого цвета (голова и брюшко темнее), похожие на представителей рода .

Систематика 
Вид включён в состав группы simoni species-group (, или ). Близок к видам ,  и  с невооружённым проподеумом, непокрытом волосками, но у N. vannoorti там есть волоски. Ранее представители рода рассматривались в составе рода . Вид был впервые описан в 2008 году африканскими энтомологами Н. Мбанияна (Nokuthula Mbanyana) и Х. Робертсоном (Hamish G. Robertson; Natural History Collections Department, Iziko South African Museum, Кейптаун, Южная Африка) по материалам из Южной Африки. Видовое название дано в честь Симона ван Ноорта (Dr Simon van Noort; куратор энтомологии в Iziko South African Museum), участника сборов коллекционного материала муравьёв, включая типовую серию этого вида.

Примечания

Литература 
 Bolton B. (1982). Afrotropical species of the myrmecine ant genera Cardiocondyla, Leptothorax, Melissotarsus, Messor and Cataulacus (Formicidae). — Bulletin of the British Museum (Natural History). Entomology, 46: 307—370 (page 319, Nesomyrmex как младший синоним Leptothorax)
 Bolton B. (2003). Synopsis and classification of Formicidae. — Mem. Am. Entomol. Inst. 71: 1—370.
 Kempf, W. W. (1959). A synopsis of the New World species belonging to the Nesomyrmex-group of the ant genus Leptothorax Mayr (Hymenoptera: Formicidae). — Studia Entomologica (n.s.), 2:391—432.

Nesomyrmex
Насекомые Африки
Животные, описанные в 2008 году
Эндемики Южной Африки
Таксоны насекомых, названные в честь людей